Wyniki Grand Prix Malezji, drugiej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004.

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 1
| Michael Schumacher 
| 1-9; 12-26; 28-56
|align="center"| 51
|-
|align="center"| 3
| Juan Pablo Montoya 
| 9-12
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 2
| Rubens Barichello 
| 26-28
|align="center"| 2
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Malezja
2004
2004 w Azji
Malezja w XXI wieku